DKMS – międzynarodowe centrum dawców szpiku kostnego
 Fundacja DKMS (Polska) – oddział międzynarodowej organizacji DKMS
 Dynamic Kernel Module Support (DKMS) – szkielet do generowania modułów jądra Linuksa